Verdensmesterskabet i curling for kvinder 2014 var det 36. VM i curling for kvinder gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Harbour Station i Saint John, New Brunswick, Canada i perioden 15. – 23. marts 2014. Canada var VM-vært for 13. gang, og Saint John var værtsby for anden gang.

Mesterskabet blev vundet af Schweiz' hold bestående af Binia Feltscher, Irene Schori, Fränziska Kaufmann, Christine Urech og Carole Howald, som i finalen besejrede Canadas hold med 9-5. De to hold havde allerede i grundspillet skilt sig ud som de to bedste. I playoff 1/2 vandt canadierne med 8-3 og gik dermed videre til finalen, mens schweizerne måtte spille semifinale mod Sydkorea, der havde vundet over Rusland i playoff 3/4. Schweiz vandt semifinalen med 7-3, og fuldførte som nævnt triumfen i finalen. Det var fjerde gang i historien, at et schweizisk hold vandt VM-titlen for kvinder. Schweiz' tre tidligere VM-sejre blev vundet i 1979, 1983 og 2012. Bronzemedaljerne blev vundet af Rusland, som i bronzekampen vandt med 7-6 over Sydkorea efter en ekstra ende, og som dermed vandt VM-medaljer for første gang.

VM blev for femte gang i træk vundet af et europæisk hold, hvilket aldrig tidligere var hændt.

Danmark blev repræsenteret af et hold fra Hvidovre Curling Club anført af Madeleine Dupont. Holdet sluttede på tiendepladsen, hvilket var en tangering af Danmark dårligst VM-placering gennem tiden.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien:

Resultater 

De tolv deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle (round robin-kampe), hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter round robin-kampene gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afgjort som et Page playoff.

Grundspil 

De 12 hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 11 kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til playoff 1/2, mens nr. 3 og 4 gik videre til playoff 3/4.

Slutspil 

De fire bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer, der blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Skema

Kampe

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Women's Curling Championships 2014   
World Curling Federation 
WCF Results & Statistics – World Women's Curling Championship 2014

Noter 

2014 (kvinder)
Curling i 2014
Curling for kvinder
Curling i Canada
Sport i Saint John